Речица — деревня в Сандовском районе Тверской области. Входит в состав Большемалинского сельского поселения. Население  человек

Расположена в лесистой местности в 20 км к юго-западу от посёлка Сандово.

История 
Точная дата основания неизвестна, однако в XIX веке деревня уже точно существовала. Население на данный момент колеблется между 2 и 5 людьми, жилых домов осталось около трёх. В ~1960 году население деревни составляло около 300 человек. В деревне существовал колхоз, однако в 90-х он развалился. В январе 2020 года около деревни был приобретён участок сельскохозяйственного назначения площадью 650000 м², что даёт надежду на возрождение в ней сельского хозяйства.

Население

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Сандовского района